Bandeira da Coreia do Norte
  Bandeira da Coreia do Sul

Ver também 
 Lista de bandeiras coreanas